Název The Remixes nese více hudebních alb:

 The Remixes (album, Shakira) – album zpěvačky Shakiry z roku 1997
 The Remixes (album, Dannii Minogue) – album zpěvačky Dannii Minogue z roku 1998
 The Remixes (album, The Stone Roses) – album skupiny The Stone Roses z roku 2000
 The Remixes (album, Mariah Carey) – album zpěvačky Mariah Carey z roku 2003